


Lista de mai jos conține localitățile din județul Arad.

Vezi și 
Județele României

Arad
Localități
 Listă, Localități